Csehország
 Rovná, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Rovná, település a Karlovy Vary-i kerület Sokolovi járásában
 Rovná, település a Vysočina kerület Pelhřimovi járásában
 Szlovákia
 Zemplénróna (1899-ig Rovna, szlovákul Rovné), település az Eperjesi kerület Homonnai járásában